Boian se poate referi la:

 Localități din Bulgaria:
 Boian, Șumen
 Localități din Canada
 Boian, Alberta
 Localități din România:
 Boian, Cluj
 Boianu Crasnei, Sălaj, inclusă în localitatea Cizer
 Boian, Sibiu 					
 Boianu Mare, Bihor, reședința comunei cu același nume
 Localități din Ucraina
 Boian, Noua Suliță

 Personalități
 Boian Alexandrovici, protopop al Protopiatului Dacia Ripensis, primul preot român ortodox din estul Serbiei (Timoc) după 170 de ani.

Vezi și 
 Boia (dezambiguizare)
 Boița (dezambiguizare)
 Boiu (dezambiguizare)